Claudio Rodríguez Fer (Lugo, 1956), escriptor gallec 
 Claudio Rodríguez García (Zamora, 1934 - Madrid, 1999), poeta espanyol